In matematica l'espressione funzione caratteristica può riferirsi a diversi concetti:

 La funzione indicatrice di un insieme.
 Nella teoria della probabilità la funzione caratteristica di una distribuzione di probabilità.